Doosan We’ve the Zenith bezeichnet Gebäudekomplexe aus Hochhäusern, die von Doosan Engineering & Construction an unterschiedlichen Orten in Südkorea errichtet wurden:

 Cheonggyecheon Doosan We’ve the Zenith
 Dongbaeg Doosan We’ve the Zenith
 Gimhae Doosan We’ve the Zenith
 Haeundae Doosan We’ve the Zenith
 Ilsan Doosan We’ve the Zenith
 Jangseong Doosan We’ve the Zenith
 Sajik Doosan We’ve the Zenith
 Suseong Doosan We’ve the Zenith
 Ulsan Doosan We’ve the Zenith